De Giuli est un nom de famille porté notamment par :

 Clémentine de Giuli (1993-), archère suisse ;
 Giuseppina Borsi de Giuli (?-1927), mezzo-soprano italienne ;
 Lino de Giuli (1951-), peintre et plasticien abstrait français ;
 Teresa De Giuli-Borsi (1817-1877), cantatrice italienne ;
 Valentine de Giuli (1990-), archère.